Niemcy:
 Ringberg – dzielnica Waldmünchen

Inne:
 Ringberg – pałac

Zobacz też:
 Ringenberg
 Ringgenberg